АФУ — аббревиатура. Может означать:

 Автомобильная федерация Украины
 Азотно-фосфорное удобрение
 Антенно-фидерное устройство
 Астма физического усилия